Rajpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rajpur Sonarpur, stad i Västbengalen, 
 Rājpur, stad i Madhya Pradesh,